Enza-Yamissi ist der Familienname folgender Personen:

 Eloge Enza-Yamissi (* 1983), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Manassé Enza-Yamissi (* 1989), zentralafrikanischer Fußballspieler